Kincses Károly (1948) színész, operett- és operaénekes
 Kincses Károly (1954) fotótörténész, muzeológus